Оријентал има више значења:

 Оријентал (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Оријентал (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Оријентал (Оријентал, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику